Roadrunner může být:

 Roadrunner Records – nizozemské hudební vydavatelství
 Roadrunner (píseň) – píseň hudebníka Jonathana Richmana
 Roadrunner (album) – album skupiny Hurriganes